

Nederlandse personen 
 Alida Buitendijk, zoöloge
 Gijsbert Buitendijk Kuyk, kunstschilder
 Krijn Buitendijk , geheim agent

Afleidingen 
 Blija Buitendijks, waterschap in Friesland
 Buitendijks, gronden aan de rivier- of zeezijde van een dijk
 Buitendijksche Oosterpolder onder de gemeenten Nieuwveen en Mijdrecht, voormalig waterschap in Utrecht